borstplaat (snoepgoed), een snoepgoed
 borstplaat (harnas), een deel van een harnas
 borstplaat (kunstwerk), een kunstwerk
 Borstplaat (bedrijf), een import- en distributiebedrijf van grammofoonplaten